No debe confundirse con Vilhena, ciudad de Brasil, en el estado de Rondônia.
El término Villena puede referirse a:

Geografía

España 
Villena, ciudad y municipio de la provincia de Alicante.
 Laguna de Villena, antigua masa de agua existente en dicho municipio.

Varias entidades geográficas y políticas históricas:
Blntla, ciudad citada en el pacto de Teodomiro el año 713.
Señorío de Villena, antiguo señorío del sureste de España.
Ducado de Villena, antiguo ducado del sureste de España.
Marquesado de Villena, antiguo marquesado del sureste de España, cuyo título nobiliario sigue en vigor.
Planos de Villena, comarca histórica de la Comunidad Valenciana.

Perú 
Huertos de Villena, localidad del distrito de Lurín, en la provincia de Lima.

Personas 
Manuel de Castilla, primer señor de Villena, fundador del linaje Manuel de Villena.
Don Juan Manuel, segundo señor de Villena.
Juan Pacheco, primer marqués de Villena.
Diego López Pacheco y Portocarrero, segundo marqués de Villena.
Casa de Manuel de Villena, linaje español.
Enrique de Villena el Astrólogo, científico y poeta español de la Edad Media.
Isabel de Villena, poetisa española de la Edad Media.
Luis Antonio de Villena, escritor español.
Fernando de Villena, escritor español.

Historia 
 Historia de Villena, historia de esta ciudad.
 Tesoro de Villena, hallazgo áureo de la edad del Bronce española.
 Palacio de Villena (Valladolid), edificio situado en Valladolid, España.
 Palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios), edificio situado en Cadalso de los Vidrios, Madrid, España.

Otros 
 Estación de Villena, una de las estaciones del municipio de Villena, que da servicio a la ciudad.
 Estación de Villena Alta Velocidad, estación de ferrocarriles de alta velocidad del municipio de Villena.